Арзаматово — название населённых пунктов в России:

 Арзаматово — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Арзаматово — деревня в Мариинско-Посадском районе Чувашии.